Асаул:
 Асаул — должность и звание (чин) в казачьих войсках;
 Асаул, Анатолий Николаевич — Российский ученый;